En botanique, le tégument est un tissu formant une enveloppe autour de divers organes.
 En anatomie, le tégument ou cuticule est principalement l’enveloppe externe des arthropodes et des nématodes. On rencontre aussi ce terme pour désigner l’ensemble des tissus et des formations organiques qui constituent le revêtement externe des animaux (écailles, poils, plumes, épiderme, cheveux, ongles, etc.) 
 En géologie, le tégument est la partie inférieure d'une couverture sédimentaire reposant sur le socle et qui, lors de mouvements tectoniques, continue à y adhérer.

Voir aussi  

 chitine et kératine, principales molécules associées aux téguments dans le règne animal.

en:Integument